Miejscowości w USA:
 Wolf Creek – jednostka osadnicza w stanie Utah, w hrabstwie Weber

Gminy w USA:
 Wolf Creek (ang. Wolf Creek Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Pike
 Wolf Creek (ang. Wolf Creek Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Woodbury
 Wolf Creek (ang. Wolf Creek Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Mercer
 Wolf Creek (ang. Wolf Creek Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hutchinson

Inne 
 Wolfe Creek – krater uderzeniowy w Australii Zachodniej
 Wolfe Creek – meteoryt żelazny znaleziony w Australii Zachodniej w 1947
 Wolf Creek – australijski film z 2005 roku w reżyserii Grega McLeana
Wolf Creek 2 – australijski horror z 2013 roku w reżyserii Grega McLeana